Liste non exhaustive

Pierre Akendengué
Aminoss
Francis Bebey
Zehava Ben
Goran Bregović
Los Calchakis
Johnny Clegg
Manu Dibango
Cesária Évora
Farafina
Ibrahim Ferrer
Peter Gabriel
Ben Harper
Ofra Haza
Inti Illimani
Illapu
Los Incas
Los Jairas
Jehro
The John Butler Trio
Lokua Kanza
Mory Kanté
Salif Keïta
Nusrat Fateh Ali Khan
Djamel Laroussi
Ray Lema
Ismaël Lô
Abdel Aziz El Mubarak
Youssou N'Dour
Jossart N'yoka Longo
Los Machucambos
Borrina Mapaka
Souad Massi
Koffi Olomidé
Orchestra di piazza Vittorio
Papa Noël
Omar Pène
Quilapayún
Tabu Ley Rochereau
SeBa
Alan Stivell
Ali Farka Touré
Urban Trad
Papa Wemba
Zao

Liste
World music